Na sygnale – brytyjski serial telewizyjny
 Na sygnale – polski serial telewizyjny